Между двух огней (Sir) — индийский боевик 1993 года, режиссёр Махеш Бхатт
 Между двух огней () — французский боевик 1993 года, режиссёр Клод Зиди
 Между двух огней () — польско-шведский триллер 2010 года, режиссёр Агнешка Лукасиак
 Между двух огней — российский телесериал 2014 года

Примечания